

Cinema 
 The Matrix – titolo originale del film di Larry e Andy Wachowski (1999)
 The Matrix Reloaded – titolo originale del secondo film  (2003)
 The Matrix Revolutions – titolo originale del terzo film (2003)
 The Matrix Resurrections - titolo originale del quarto film, diretto da Lana Wachowski (2021)

Videogiochi 
 The Matrix Online (conosciuto anche come Matrix Online) – videogioco MMO sviluppato dalla Monolith Productions (2005)
 The Matrix: Path of Neo – videogioco d'azione sviluppato da Shiny Entertainment e distribuito da Atari (2005)

Musica 
 The Matrix – ex pizzeria ristrutturata, fu un locale notturno di San Francisco dal 1965 al 1972
 The Matrix – squadra di produttori discografici nata negli Stati Uniti
 The Matrix – album eponimo composto e prodotto dai The Matrix, cantato da Katy Perry (2009)

Pagine correlate 
Matrix (disambigua)